S.M.A.R.T. – system monitorowania i powiadamiania o błędach działania twardego dysku
 S.M.A.R.T. – koncepcja formułowania celów w dziedzinie planowania, będąca zbiorem pięciu postulatów dotyczących cech, którymi powinien się charakteryzować poprawnie sformułowany cel